Galijewa ist der Familienname folgender Personen:

 Elina Ramilewna Galijewa (* 1984), russische Skeletonpilotin und Bobsportlerin
 Rosalija Ilfatowna Galijewa (* 1977), sowjetische, später russische Turnerin